El término  río Víshera puede referirse a:
Río Víshera (Kama), un río de Rusia, afluente del río Kama.
Río Víshera (Vóljov), un río de Rusia, afluente del río Vóljov.